Греческие рукописи Нового Завета написаны унциальным письмом на пергаменте и датируются III—X веками.

Тишендорф знал только 64 греческие унциальные рукописи Нового Завета. Aland в первом издании Kurzgefasste Liste (1963) перечислил 250 кодексов. На сегодня известно 322 унциальных рукописей Нового Завета, которые систематизированы в каталоге через INTF в Мюнстере.

Полный список унциальных рукописей Нового Завета

Кодексы 01-045

Кодексы 046-0318

См. также 
 Список папирусов Нового Завета
 Список минускульных рукописей Нового Завета
 Список лекционарных рукописей Нового Завета
 Список евангелий-апракосов
 Категории рукописей Нового Завета

Примечания

Ссылки 
 Список греческих манускриптов 
 Greek Codices of the Bible
 Majuscule Edition — Summary of Manuscripts
 New Testament Greek MSS ordered by century (Compiled by Maurice Robinson)
 Greek Manuscript Quick Reference — The Life Foundations Nexus

Литература 
 Hermann von Soden, Die Schriften des neuen Testaments, in ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt hergestellt auf Grund ihrer Textgeschichte, Berlin 1902—1910.
 Caspar René Gregory, Die griechischen Handschriften des Neuen Testaments, Leipzig 1908.
 Frederic Kenyon, Our Bible and the Ancient Manuscripts. 1895, 1896, 1898, & 1939: Eyre & Spottiswoode; London.
 Kurt Aland, Barbara Aland, Der Text des Neuen Testaments. Einführung in die wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1981, ISBN 3-438-06011-6.
 K. Aland, M. Welte, B. Köster, K. Junack, Kurzgefasste Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments, Walter de Gruyter, Berlin, New York 1994.

Унциальные рукописи Нового Завета
Списки рукописей
Списки:Библия